Антон Саркисович (Сергеевич) Маилян (; 28 марта 1880, Тифлис, Кавказское наместничество, Российская империя — 20 апреля 1942, Баку) — армянский советский , музыкально-общественный деятель, , , , , , , . Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1930).

Биография 
Родился 28 марта 1880 года в городе Тифлисе. Там же окончил Нерсисянскую школу. Обучался в учительской семинарии в Тифлисе у М. Екмаляна и X. Кара-Мурзы. В 1900—1903 учился в Тифлисском музыкальном училище по классу композиции Н.Д. Николаева.

Композиторскую деятельность начал в 1905 году. В 1906 году преподавал пение в тифлисской учительской семинарии. С 1906 г. жил и работал в Баку. В 1908 создал здесь первый рабочий хор.

В 1910—1917 годах издавал в Баку ежемесячный армянский журнал «Татрон ев еражштутюн» («Театр и музыка»). На страницах журнала разрабатывались вопросы развития музыки Востока. Во время первой мировой войны постоянно участвовал в благотворительных вечерах устраиваемых армянами Баку. Так в 1915 году принял участие во втором армянском благотворительном вечере в пользу беженцев, носящем название «Чет или нечет». На вечере исполнялись армянские народные песни, особенный успех имела песня «Келе-келе» исполненная под музыку Антона Маиляна.

В 1918—1919 годах преподавал музыку в Тифлисе. С 1920 года снова в Баку. С 1925 года возглавлял музыкальную секцию бакинского Дома армянского искусства.

Собирал музыкальный фольклор народов Кавказа и Закавказья. Автор литературных произведений (роман «Армен», 1900; повести «Сирота», 1897, «Печальные моменты», 1900).

Скончался 20 апреля 1942 года в Баку. Для прощания с композитором, гроб с телом А. Маиляна был установлен в помещении Государственного театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова по ул. Низами № 27. Похоронен Антон Маилян был 24 апреля на армянском кладбище в Баку.

Награды 
За большой вклад Антон Маиляна в советскую азербайджанскую музыкальную культуру, ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, а во время декады азербайджанского искусства в Москве А. Маилян был награжден орденом «Знак Почёта» (1938).

Избранные музыкальные сочинения 
 оперы
 «Гюлли» (на собственное либретто, 1930),
 «Сафа» (либретто Мамеда Саида Ордубади, 1933; первая постановка Азербайджанский театр оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, 1939), посвящённая борьбе армянских и азербайджанских крестьян против феодалов в XVIII веке.
 детские оперы
 «Сказка бабушки Гюльназ» по Г. Агаяну (1906), «Прекрасная весна» (1925), «Косточка счастья» (1926), «Шаловливый Микич» по О. Туманяну (1926), «Зизик» (1926), «Лягушка» (1926), «Волшебник, роза и червяк» (1928).
 балет
 «Индийская красавица» (по мотивам поэмы Низами «Семь красавиц», 1941).
 музыкальные драмы
 Гикор (на собственное либретто, по О. Туманяну, 1923),
 Сари Сумбуль (на собственное либретто, 1923),
 Миньон (на собственное либретто, детская, 1923).
 музыкальные комедии
 «Жених-англичанин» (на собственное либретто, 1919),
 «Тмблач Хаган» (на собственное либретто, 1929),
 «Тмблач Хаган в Париже» (на собственное либретто, 1929),
 «Молла Насреддин» (1940).
 музыка к спектаклям
 «Хатабала» Сундукяна, «Дядя Багдасар» Пароняна, «В 1905 году» Джабарлы, «Отелло», «Дон Кихот» и др.

Примечания

Литература 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.
 Театральная энциклопедия. Том 3 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964

Ссылки 
 Անտոն Մայիլյան

Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Азербайджана
Оперные композиторы Армении
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Азербайджана
Балетные композиторы Армении